Удомля — топоним.

 Удомля — город в России, административный центр Удомельского района Тверской области.
 Удомля — озеро на севере Тверской области России, к северу от города Удомля.
 Удомля — железнодорожная станция на линии Бологое-Московское — Сонково Октябрьской железной дороги, расположенная в одноимённом городе Тверской области. Код ЕСР 052306.